Prosthecium — рід грибів родини Melanconidaceae. Назва вперше опублікована 1852 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Prosthecium відносять 17 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Fresenius, G. 1852. Beiträge zur Mykologie. 2:39–80 — P. 62

Роди грибів
Діапортові